Wölzl ist der Name folgender Personen:
 Gotthard Wölzl (1851–1932), deutscher Jurist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Rainer Wölzl (* 1954), österreichischer Künstler